Le  Grand Prix moto d'Espagne 2009 est la troisième manche du championnat du monde de vitesse moto 2009. La compétition s'est déroulée entre le 1 et le  sur le circuit permanent de Jerez devant plus de 123 340 spectateurs.

C'est la  du Grand Prix moto d'Espagne.

Résultats des MotoGP

Résultats des 250 cm

Résultats des 125 cm 

2009
Sport en Espagne en 2009
Espagne
Sport en mai 2009